Skunks Fu (oryg. Skunk Fu!) – irlandzko-brytyjski serial animowany.

Polska premiera serialu odbyła się 14 czerwca 2008 roku na kanale Cartoon Network, podczas specjalnego maratonu „Skunks Fu Weekend Kung Fu”.

Fabuła 
Serial opowiada o młodym uczniu Skunksie. Bierze on lekcje u swojego mistrza – Pandy. Skunks uczy się wielu technik walki (obronnych i ataków). Skunks wraz z przyjaciółmi muszą stawiać opór Smokowi, dawnemu przyjacielowi Pandy, a obecnie największemu wrogowi całej doliny. Pawian – służący Smoka, zajmuje się szkoleniem Małp Ninja. Od czasu do czasu szykują ataki na dolinę, wtedy Skunks musi użyć swoich umiejętności i obronić dolinę.

Obsada 
 Jules de Jongh –
 Skunks,
 Kaczka,
 Żuraw
 Paul Tylack –
 Panda,
 Królik
 Patricia Rodriguez – Lisica
 Tony Acworth –
 Doktor Żółw,
 Wół i ptak (od "ABC literkowe chochliki"),
 Wieprz,
 Mordercze pszczoły,
 Modliszka,
 Małpy Ninja
 Rod Goodall –
 Tygrys,
 Smok
 Paul McLoone – Pawian

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: Studio Sonica
Reżyseria: Piotr Kozłowski
Dialogi polskie: Jan Aleksandrowicz-Krasko
Dźwięk i montaż:
 Maciej Brzeziński
 Agnieszka Stankowska
Organizacja produkcji: Agnieszka Sokół
Wystąpili:
 Agnieszka Kudelska – Skunks
 Paweł Szczesny – Panda
 Modest Ruciński – Królik
 Jerzy Łapiński – Wół (od ABC literkowe chochliki)
 Maciej Kujawski – Wieprz
 Miłogost Reczek – Pawian
 Marcin Troński – Smok
 Klementyna Umer – Lisica
 Michał Zieliński – Ptak
 Jacek Czyż – Tygrys
 Anna Apostolakis – Kaczka
 Dorota Furtak – Żuraw
 Maciej Szary – Doktor Żółw
 Piotr Kozłowski – Modliszka
 Wojciech Kalarus –
 Wąż
 Żaba
 Pszczoły

Śpiewał: Modest Ruciński

Odcinki 
 Premiera serialu w Polsce odbyła się na kanale Cartoon Network:
 I seria (odcinki 1-13) – 14 czerwca 2008 roku, podczas maratonu „Skunks Fu Weekend Kung Fu”,
 I seria (odcinki 14-26) – 2 października 2008 roku,
 II seria (odcinki 27-32) – 8 września 2010 roku,
 II seria (odcinki 33-52)  nieemitowane.
 Od 1 stycznia 2013 roku serial był emitowany na kanale Boomerang.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 logo
 
 
 

Irlandzkie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2008